Battersea – quartiere di Londra
 Battersea – EP degli Hooverphonic
 Battersea – collegio elettorale situato nella Grande Londra
 Battersea Park – parco di Londra